William Buchan ist der Name folgender Personen:

* William Buchan (Mediziner) (auch Guillaume Buchan; 1729–1805), schottischer Mediziner 
 William Carl Buchan (* 1956), US-amerikanischer Segler 
 William Earl Buchan (* 1935), US-amerikanischer Segler